Heinz Rennhack ist der Name folgender Personen:

* Heinz Rennhack (Fußballspieler) (1913–??), deutscher Fußballspieler
 Heinz Rennhack (Schauspieler) (* 1937), deutscher Schauspieler